Валерий Петрович Фролов:
 Фролов, Валерий Петрович (1941—1996) — советский боксёр.
 Фролов, Валерий Петрович (род. 1949) — советский футболист, функционер.